Bassein est l'ancien nom de deux villes actuelles :
 Vasai-Virar, une ville indienne du Maharashtra, durant la domination portugaise,
 Le fort de Bassein () se trouve à Vasai-Virar.
 Pathein, la capitale de la Région d'Ayeyarwady en Birmanie, durant la colonisation britannique,